Heliogomphus är ett släkte av trollsländor. Heliogomphus ingår i familjen flodtrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flodtrollsländor
Heliogomphus